Arg kan syfta på:
 Arg, Kabul – officiella residenset för Afghanistans statschef
ARG – ett spel som medvetet suddar ut gränsen mellan spelet och verkligheten, se Alternate reality game
ARG – landskod för Argentina